Lany (ukrainisch ; russische Entsprechung Ланы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Lany (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Olexandrija, siehe Lany (Olexandrija)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Stadtgemeinde Bibrka, siehe Lany (Lwiw, Bibrka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Siedlungsgemeinde Schschtyrez, siehe Lany (Lwiw, Schschtyrez)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Lany (Poltawa)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tywriw, siehe Lany (Tywriw)

siehe auch Łany